Первая лига Шотландии 2013/2014 годов () — 19-й сезон в формате участия в нём 10 команд. Это первый сезон соревнований, входящих в состав вновь образованной Шотландской Профессиональной Футбольной Лиги после слияния Шотландской Премьер-лиги и Футбольной Лиги Шотландии.

Регламент 
Команды играют в 4 круга, победитель выходит напрямую в Чемпионат Лигу, команды, занявшие места с 2 по 4 играют плей-офф с 9-м клубом Чемпионат Лиги. С 10 места команда автоматически вылетает во Вторую Лигу, а занявшая 9 место играет плей-офф с 2-м, 3-м и 4-м клубами Второй Лиги.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|rowspan=3 |Плей-офф за выход в Чемпионшип

Плей-офф за выход в Чемпионат Лигу 
Четвёртая команда Первой Лиги Эйр Юнайтед сыграет с девятой командой Чемпионат Лиги Кауденбит, а третья команда Первой Лиги Странраер сыграет со второй командой Первой Лиги Данфермлин Атлетик. Победители пар сыграют в финале за право выхода в Чемпионат Лигу.

|}

В финал вышли Кауденбит и Данфермлин Атлетик.

|}

Кауденбит победил в финале и продолжит своё выступление в Чемпионат Лиге в сезоне 2014-15.

Примечания

Ссылки 
 Scottish League One

Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году
Первая лига Шотландии по футболу
Спорт в Шотландии в 2013 году
Спорт в Шотландии в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014